Les élections municipales québécoises de 2001 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Outaouais

Alleyn-et-Cawood

Aumond

Boileau

Bois-Franc

Bristol

Bryson

Cayamant

Chelsea

Clarendon

Déléage

Duhamel

Fassett

Gatineau

Gracefield

Grand-Calumet

Kazabazua

La Pêche

Lac-des-Plages

Lac-Sainte-Marie

Lac-Simon

Leslie-Clapham-et-Huddersfield

Litchfield

Lochaber

Lochaber-Partie-Ouest

Low

Messines

Montcerf-Lytton

Montebello

Montpellier

Mulgrave-et-Derry

Notre-Dame-de-la-Paix

Plaisance

Portage-du-Fort

Rapides-des-Joachims

Saint-Émile-de-Suffolk

Saint-Sixte

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

Shawville

Val-des-Bois

Waltham

Wright

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Outaouais
Histoire de l'Outaouais
 Résultat